Egger Bier ist der Name folgender Brauereien bzw. Biere:

 Brauerei Egger in Worb, Schweiz, siehe Albert Egger
 Privatbrauerei Egger in St. Pölten, Niederösterreich
 das Egger Bier der Brauerei Egg aus Egg, Vorarlberg